WordLift ist ein Start-up-Unternehmen, welches 2017 gegründet wurde. Das Unternehmen hat das gleichnamige WordPress-Plugin entwickelt, das durch den Einsatz von semantischen Technologien und künstlicher Intelligenz das Schreiben und Organisieren von Inhalten sowie die Auffindbarkeit von Websites optimiert. 

Wordlift unterstützt derzeit 32 verschiedene Sprachen.

Geschichte
WordLift wurde 2017 in Rom von Andrea Volpini, David Riccitelli und anderen Partnern gegründet. Das Plugin wurde aus den Ergebnissen des Forschungsrahmenprogramm "Interactive Knowledge Stack (IKS)" und "Media in Context (MICO)" der Europäischen Union entwickelt. Beide Projekte wurden von der Europäischen Union mitfinanziert und zielten auf die Entwicklung von quelloffenen semantischen Technologien ab. WordLift unterstützt das Schreiben von Inhalten im Web, indem es diese mit strukturierten Metadaten anreichert.

Auszeichnungen 
Im Jahr 2011 nahm WordLift am IKS Semantics UX Contest teil und gewann 40.000 Euro. 2020 hat WordLift zusammen mit seinen Partnern Redlink GmbH, SalzburgerLand Tourismus GmbH und dem Semantic Technology Institute an der Universität Innsbruck, eine finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union erhalten, um ein neues Projekt zu entwickeln, das die Agentive SEO-Technologie des Tools für jedes Content Management System verfügbar machen wird. Das Projekt mit dem Namen WordLift Next Generation erhielt die finanzielle Unterstützung von Eurostars Horizon 2020, einem von der Europäischen Union geförderten Programm, das Forschungsaktivitäten und innovative kleine und mittlere Unternehmen unterstützt.

Siehe auch
 Semantic Web
 Suchmaschinenoptimierung
 Computerlinguistik

Weblinks
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Softwarehersteller (Italien)
Semantisches Web
Content-Management-System
PHP
Unternehmen (Rom)
Gegründet 2017